Hartung, apellido, puede estar haciendo referencia a los siguientes artículos:

 Hans Hartung, pintor franco-alemán.
 Paulo Hartung, político brasileño.
 Johann Adam Hartung, mitógrafo y filólogo alemán.